José Dirceu (Passa Quatro, 16 marzo 1946), politico brasiliano, già ministro della Casa Civil tra il 2003 e il 2005;
 Dirceu José Guimarães, anche noto come Dirceu, calciatore brasiliano.